Leonardo da Vinci, talijanski slikar, arhitekt, izumitelj, glazbenik, kipar, mislilac, matematičar i inženjer
 Leonardo DiCaprio, američki glumac

U fukciji:

 Leonardo (Nindža kornjače), fiktivni lik iz serije Nindža kornjače
 Leonardo Acropolis, fiktivni slikar u Crnoj guji
 Leonardo Vetra, otac Vittorije Vetre u romanu Dana Browna Anđeli i demoni

U nogometu:

 Leonardo Nascimento de Araujo, bivši brazilski nogometaš
 Leonardo José Aparecido Moura, brazilski nogometaš
 Leonardo Santiago, brazilski nogometaš
 Leonardo dos Santos, brazilski nogometaš

U zemljopisu:

 Leonardo, New Jersey
 San Leonardo, Italija
 San Leonardo, Nueva Ecija